Gummere ist der Familienname folgender Personen:

 John Gummere (1784–1845), US-amerikanischer Astronom
 Samuel R. Gummere (1849–1920), US-amerikanischer Jurist und Diplomat
 William Stryker Gummere (1852–1933), US-amerikanischer Jurist und Richter